Die Football League One 2014/15 war die elfte Spielzeit der englischen Football League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der Football League Championship sowie gleichzeitig die 23. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 9. August 2014. Der letzte Spieltag war der 2. Mai 2015. Die beiden bestplatzierten Vereine, Bristol City und Milton Keynes Dons, stiegen direkt in die Football League Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielten im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Drittplatzierte Preston North End. Absteigen mussten Notts County, Crawley Town, Leyton Orient und Yeovil Town.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 English Football League Tables
 Offizielle Webseite der Football League (englisch)
 Saisonspiele auf kicker.de

Fußballsaison 2014/15
2014/15